'''La Condition humaine est le titre de plusieurs œuvres :
 La Condition humaine, roman de l'écrivain français André Malraux (1933)
 The Human Condition, ouvrage d'Hannah Arendt (1958) ; pour éviter l'homonymie, sa traduction française a été titrée Condition de l'homme moderne
 La Condition de l'homme est un ensemble de trois films de Masaki Kobayashi (1959-1961).
 , tableaux et dessins de René Magritte

Voir aussi
Condition humaine 

Humanité, pour la condition de l'homme

Homonymie de titre